

Pessoas
 Abbott Handerson Thayer (1849-1921), artista americano
 Tommy Thayer
 Alfred Thayer Mahan

Localidades
Thayer (Illinois)
Thayer (Missouri)
Thayer (Nebraska)
Thayer (Kansas)
Thayer (Iowa)

Outros
Expedição Thayer

Desambiguação